Miosótis-azul é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Myosotis ramosissima subsp. globularis
 Myosotis ramosissima subsp. ramosissima